Strâmtura se poate referi la:
Strâmtura, Maramureș
Strâmtura, Suceava